Henri de Valois peut faire référence à :
 Henri II (1519-1559), roi de France de 1547 à 1559 ;
 Henri III (1551-1589), roi de France et de Pologne de 1573 à 1589, fils du précédent ;
 Henri d'Angoulême (1551-1586), noble et abbé français, demi-frère du précédent ;
 Henri de Saint-Rémi (1557-1621), gentilhomme et gouverneur français, demi-frère du précédent.
 Henri Valois (1603-1676), philologue et historien français.